Colobomatus är ett släkte av kräftdjur. Colobomatus ingår i familjen Philichthyidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hoppkräftor
Colobomatus